Unsichtbare Gegner – film del 1933 diretto da Rudolph Cartier
 Unsichtbare Gegner – film del 1977 diretto da Valie Export